Spik (Roermond), een gehucht  in de gemeente Roermond
 Spik (chatprogramma)  is het chatprogramma van Wirtualna Polska.